muton – w genetyce, podstawowa jednostka mutacji genowej
 muton – w geomorfologii, forma rzeźby terenu, element rzeźby glacjalnej